University Heights peut faire référence à :

Toponyme 
 University Heights, un quartier de l'arrondissement du Bronx à New York.
 University Heights, une ville du  comté de Johnson, en Iowa.
 University Heights, une ville située dans le comté de Cuyahoga, dans l'État de l'Ohio

Autres 
 , un film de 2014.
 Le University Heights Bridge, pont qui traverse Harlem River et relie Manhattan au Bronx (New York)

Homonymie de toponyme